ILP:
 Предотвращение утечек информации (англ.Information leak prevention).
 Параллелизм на уровне инструкций (англ. Instruction level parallelism).